Young est un nom anglais d'origine germanique qui signifie « jeune homme ». Merci

Toponyme 

 Young, une ville d'Australie ;
 Young, une ville de l'Uruguay ;
 Île Young, une île située en Antarctique ;
 Young, census-designated place américaine située en Arizona ;
 lacs Young, des lacs en Californie ;
 Young, une rivière dans l'Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Albert Young (1877-1940), boxeur américain ;
 Aleana Young (19?-), femme politique provinciale canadienne ;
 Alex Young (1937-2017), footballeur écossais ;
 Adam Young (né en 1985), chanteur et musicien américain ;
  ;
 Alfred Young (1873–1940), mathématicien anglais ;
 Andrew Young (1992-), fondeur britannique ;
 Angus Young (né en 1955), guitariste du groupe AC/DC ;
 Anna Irwin Young (1873-1920), professeure américaine de mathématiques, de physique et d'astronomie ;
  ;
 Ashley Young (né en 1985), footballeur anglais ;
 B. J. Young (né en 1993), joueur de basket-ball américain ;
 Brett Young (né en 1981), chanteur de musique country américain ;
 Britney Young (née en 1987 ou 1988), actrice américaine ;
 Bryan Young (né en 1981), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Bryan Young (né en 1986), joueur canado-coréen de hockey sur glace ;
 Burt Young (né en 1940), acteur américain ;
 Carleton Young (1905-1994), acteur américain ;
 Catharine Young, neuroscientifique sud-africaine ;
 Cathy Young (née en 1963), journaliste féministe libertaire russe et canadienne ;
 Chad Young (1995-2017), coureur cycliste américain ;
 Charles Augustus Young (1834-1870), astronome américain ;
 Charles Mayne Young (1777-1856), acteur anglais ;
  ;
 Christopher Young (1958-), compositeur de musique de film américain ;
 Coleman Young (1918-1997), homme politique américain
 Colleen Young (19?-), femme politique provinciale de la Saskatchewan ;
 Cyrus Young (1928-2017), athlète américain ;
  ;
 Danny Young (né en 1962), joueur de basket-ball américain ;
 Deja Young (née en 1996), athlète handisport américaine ;
 Dennis Young (1930-2020), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Dominic Young (né en 2001), joueur anglais de rugby à XIII ;
  ;
 Doselle Young (19?-), auteur et scénariste de bande dessinée de science-fiction américain ;
  ;
 Doyald Young (1926-2011) américain, créateur de caractères d'imprimerie ;
  ;
  ;
  (1936-2007), bassiste de jazz américain (Young-Holt Unlimited) ;
  ;
  ;
 Faron Young (1932-1996), chanteur de musique country américain ;
  ;
 Galen Young (1975-2021), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Gary Young (1953-), batteur et auteur-compositeur-interprète américain ;
 Geoffrey Winthrop Young (1876–1958), alpiniste britannique ;
  ;
 Gig Young (1913-1978), acteur américain ;
Gordon Young (1919-1998), musicien américain ;
 Grace Chisholm Young (1868-1944), mathématicienne anglaise, épouse de William Henry Young ;
 Guard Young (né en 1977), gymnaste artistique américain ;
 
 Harold Young (1897-1972), monteur et réalisateur américain ;
 Harrison Young (1930-2005), acteur américain ;
 
 Harry Young (né en 1989), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Helen Richmond Young Reid (1869-1941), réformatrice sociale canadienne ;
 Henri Young (1911 - ?), prisonnier d'Alcatraz ;
 
 Henry Young (1803-1870), gouverneur d'Australie-Méridionale ;
 Hoylande Young (1903-1986), chimiste américaine ;
  (1870-1945), chirurgien américain ;
 Iris Marion Young (1949-2006), professeure de science politique, philosophe et féministe américaine ;
 Isiah Young (né en 1990), athlète américain ;
 Jack N. Young (1926-2018), cascadeur et régisseur d'extérieurs américain ;
 Jack Young (1895-1952), joueur de soccer britannique ;
 Jackie Young (née en 1997), basketteuse américaine ;
  ;
 Janet Young (née en 1951), joueuse de tennis australienne ;
 Janet Young (1926-2002), femme politique britannique ;
 Jeanne Young (1866-1955), femme politique australienne ;
  ;
 Jerome Young (né en 1963), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Jerome Young (né en 1976), athlète américain, spécialiste du  ;
 ;
  ;
 John Paul Young (né en 1950), chanteur australien ;
 John Sacret Young (1946-2021), producteur, scénariste et réalisateur ;
 Johnny "Man" Young (1918-1974), bluesman américain ;
 Josh Young (né en 1980), acteur et chanteur américain de comédies musicales ;
 Karen Young (née en 1951), chanteuse canadienne ;
 Karen Young (née en 1958), actrice américaine ;
 Khalen Young (né en 1984), coureur de BMX australien ;
 Korleone Young (né en 1978), joueur américain de basket-ball ;
 La Monte Young (né en 1935), compositeur de musique contemporaine ;
 Lai-Sang Young (née en 1952), mathématicienne sino-américaine ;
 Lamont Young (1851-1929), architecte italien ;
 Lauren Young (née en 1993), mannequin et actrice philippo-américaine, sœur de Megan Young ;
  (1905-2000), mathématicien anglais, fils de William Henry Young et de Grace Chisholm Young ;
  (1914-2008), batteur et chanteur de jazz américain ;
 Lee Thompson Young (1984-2013), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Leo C. Young (1891-1981), pionnier américain du radar ;
 Leroy Young (né en 1967), poète bélizien ;
 Lester Young (1909-1959), musicien de jazz américain ;
 Lola Young (1951-), actrice, auteure et pair britannique ;
 Loretta Young (1913-2000), actrice américaine ;
 Mabel Young (1889-1974), artiste britannique ;
 Mae Young (1923-2014), catcheuse professionnelle américaine ;
 Malcolm Young (1953-2017), rockeur écossais, frère de George et Angus Young ;
 Mary Young (1879-1971), actrice américaine ;
 Mary Helen Young (1883-1945), infirmière et résistante écossaise ;
 Mark Aitchison Young (1886-1974), administrateur britannique puis gouverneur de Hong Kong ;
 Megan Young (née en 1990), mannequin et actrice philippo-américaine, Miss Monde 2013 ;
  ;
  ;
 Nedrick Young (1914-1968), acteur et scénariste américain ;
  ;
 Nick Young (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Nina Young (1966-), actrice australienne ;
 Nina C. Young (1984-), compositrice américaine de musique classique contemporaine ;
 Patric Young (né en 1992), basketteur américain ;
  ;
 Pegi Young (1952-2019), chanteuse américaine de musique folk rock ;
 Peter Young (né en 19?), chef décorateur et directeur artistique britannique ;
 Polly Ann Young (1908-1997), actrice américaine ;
 Quintin Young (né en 1947), footballeur écossais ;
 Reggie Young (1936-2019), guitariste américain ;
  ;
 Robert Franklin Young (1915-1986), auteur américain de science-fiction ;
  ;
  (1929-1950), soldat de l'armée américaine ;
 Robyn Young (née en 1975), romancière anglaise ;
 
 Roy Young (1934-2018), musicien et chanteur britannique ;
 Rupert Young (né en 1978), acteur britannique ;
 Sam Young (né en 1985), basketteur américain ;
 Sam Young (1987-), joueur américain de football américain ;
 Sean Young (née en 1959), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Steve Young (né en 1961), joueur américain de football américain ;
 Su-Lin Young (1911-2008) exploratrice américaine d'origine chinoise ;
  (1857-1937), chimiste britannique ;
  ;
 Thaddeus Young (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Toni Young (née en 1991), joueuse de basket-ball américaine ;
 Trae Young (né en 1998), joueur de basket-ball américain ;
 Trummy Young (1912-1984), tromboniste et chanteur américain ;
 Valerie Young (née en 1937), athlète néo-zélandaise ;
 Victor Young (1899-1956), compositeur et acteur américain ;
 Vince Young (né en 1983), joueur américain de football américain ;
 Walter Young (1980-2015), joueur de baseball américain ;
 Wanda Young (1943-2021), chanteuse américaine ;
 Warren Young (né en 1956), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Wendell Young (né en 1963), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Whitney Young (1921-1971), activiste américain des droits civiques ;
 Will Young (né en 1979), chanteur, auteur compositeur et acteur anglais ;
  ;
 William Henry Young (1863-1942), mathématicien anglais ;
 Willie Young (né en 1951), footballeur écossais ;
 Xeno Young (né en 1999), coureur cycliste nord-irlandais ;

Personnages de fiction
 Mary Alice Young, l'une des héroïnes de Desperate Housewives;
 Nathan Young, l'un des protagonistes de la série Misfits.

Pseudonyme 

 Ace Young, de son vrai nom Brett Asa Young (née en 1980), auteur-compositeur-interprète et acteur américain ;
 Tania Young (née en 1977), animatrice française de télévision ;
 Tara Young (née en 1975), pseudonyme, actrice pornographique allemande, plus connue sous le nom d'Ana Nova.

Œuvres 

  est une chanson de la chanteuse britannique Tulisa ;
 .

Voir aussi 
 Module de Young
 Fentes de Young

Patronyme anglais